История почты и почтовых марок Коста-Рики условно охватывает домарочный этап развития почтовой связи в этом государстве в Центральной Америке и период после введения в обращение почтовых марок (с 1863). Республика Коста-Рика является членом Всемирного почтового союза (ВПС; с 1883), а почтовое обслуживание в стране осуществляет государственная компания Correos de Costa Rica («Почта Коста-Рики»).

Развитие почты 
История почты на территории Коста-Рики отслеживается со времён испанского владычества, которое установилось после посещения коста-риканского берега Колумбом в 1502 году и длилось на протяжении 300 лет.

Ранняя почтовая связь большей частью осуществлялась вдоль маршрутов в прибрежных районах страны. Судя по сохранившимся почтовым пометкам, между 1800 и 1821 годами почтовые отделения имелись в пяти населённых пунктах Коста-Рики — в Алахуэле, Картаго, Сан-Хосе, Вилла-Нуэве () и Вилла-Виехе (; ныне Эредия).

В 1821 году, провозгласив независимость от Испании, Коста-Рика стала в дальнейшем частью Соединённых провинций Центральной Америки, а в 1838 году — отдельным независимым государством, что ознаменовало новые этапы в развитии почтовой службы в стране. В частности, в  1824 года имелось положение об учреждении государственной почты, которое гласило, что конгресс должен открыть дороги и осуществлять перевозку почтовых отправлений. 10 декабря 1839 года постановлением правительства были введены первые почтовые правила и учреждена Национальная почтовая служба ().

В 1863 году Коста-Рика принимала участие в Международном почтовом конгрессе в Париже, став единственной латиноамериканской страной, представленной на этом мероприятии. С 1 января 1883 года Коста-Рика присоединилась к ВПС.

23 марта 1868 года при правительстве  был подписан контракт между секретарём развития () и Лиманом Рейнольдом () с целью налаживания телеграфной связи в Картаго, Сан-Хосе, Эредии, Алахуэле и Пунтаренасе. Этот проект был завершён правительством в 1869 году в связи с уходом подрядчика. В 1970 году телеграфная связь, основанная на азбуке Морзе, прекратила работу и была заменена телетайпной или телексной связью.

В 1912 году Коста-Рика вошла в число стран — участниц Почтового союза американских государств, Испании и Португалии (UPAEP). 1 октября 1937 года Испанией был введён в обращение американско-испанский ответный купон (). Он распространялся в странах этого , включая Коста-Рику, до 29 февраля 1956 года.

В 1917 году строительной компанией  было построено расположенное в центре города Сан-Хосе здание . 14 октября 1980 года здание было объявлено . Здесь же ныне находится Почтово-телеграфный и филателистический музей Коста-Рики ().

Законом № 7768 от 24 апреля 1988 года почтовое ведомство было преобразовано в публичную компанию в форме коммерческого предприятия Correos de Costa Rica S. A. («Почта Коста-Рики»), не зависящего от центральной власти. Будучи в настоящее время государственной компанией, Correos de Costa Rica S. A. продолжает быть современным почтовым оператором Коста-Рики, организационно подчиняясь .

Выпуски почтовых марок

Первые марки 
Коста-Рика эмитирует собственные почтовые марки начиная с 1863 года, о чём был издан соответствующий правительственный декрет в 1862 году.

.

Начало регулярных выпусков 
Коста-Рика начала производить регулярные почтовые выпуски с 1881 года. В частности, в 1881 году, после перехода валюты с реалов (reales) на новые песо (pesos) и сентаво (centavos), на первой серии 1863 года была сделана надпечатка новых номиналов для почтового обращения: «1 centavos», «2 centavos», «5 centavos» (все на марки «Medio real»), «10 centavos» (на «Dos reales») and «20 centavos» (на «Cuatro reales»). На марках номиналом в 5, 10 и 20 сентаво была также выполнена надпечатка аббревиатуры «U. P. U.» («ВПС»).

Выпуски в колонах 
Первый выпуск в новых денежных единицах — колонах (colón) — был датирован 1900 годом и появился в почтовом обращении в 1901 году. Эта серия включает десять почтовых марок номиналом от 1 сентимо (céntimo) до 10 колонов (colones). Колон был введён в 1896 году, но почтовые марки с номиналами в прежней валюте оставались в обращении даже в течение нескольких лет после 1901 года.

.

В 1921 году были изданы первые памятные марки Коста-Рики. Первый почтовый блок появился в 1931 году.

Другие виды почтовых марок

Авиапочтовые 
. На авиапочтовых марках делалась надпись (или надпечатка):  («Авиапочта»).

Служебные 
В период 1883—1937 годов в стране издавались служебные марки.

Доплатные 
Коста-риканские доплатные марки выходили в 1903—1915 годах. Надпись на доплатных марках гласила:  («Доплата»).

Почтово-налоговые 
С 1958 года в употреблении на всей территории страны были почтово-налоговые марки.

Экспрессные 
Для нужд быстрой доставки корреспонденции в Коста-Рике эмитировались экспрессные (спешные) марки. Первые подобные марки появились в обращении в 1972 году, и на них присутствует надпись  («Немедленная доставка»).

Почтово-гербовые 
28 июля 1889 года были эмитированы почтово-гербовые марки, для чего на фискальных марках Коста-Рики номиналом в 1 и 5 сентаво была произведена надпечатка  («Почта») для их использования в почтовых целях.

Телеграфные 
. Марки 1892 года встречаются также с дополнительной надпечаткой  («Телеграф»).

Первая серия собственно телеграфных марок с изображением поезда была эмитирована в 1907 году и состояла из восьми миниатюр номиналом от 5 сентимо до 10 колонов. Разработку  и производство этих марок поручили компании . Марки были подготовлены по эскизам Рональда Харрисона (Ronald A. Harrison).

В 1927 году компанией Waterlow and Sons была отпечатана повторная серия коста-риканских телеграфных марок того же дизайна и шести номиналов — от 5 сентимо до 2 колонов.

.

Надпечатки провинции Гуанакасте 
В 1885—1889 годах на коста-риканских почтовых марках была сделана надпечатка  («Гуанакасте») — по окончании войны с Никарагуа за суверенитет над провинцией Гуанакасте. Всего для этой провинции было выпущено 22 почтовых марки и .

Марки-редкости 
К числу марок Коста-Рики, встречающихся довольно редко и обладающих высокой коллекционной стоимостью, относятся:
 почтовая марка выпуска 1863 года «Cuatro reales», зелёная, с надпечаткой «20 cts. U. P. U.»;
 почтовая марка выпуска 1901 года, посвящённая Хуану Мора Фернандесу, красно-чёрная, номиналом в 2 сентимо, с перевёрнутым центром.

Развитие филателии 
Коллекционирование почтовых марок пользуется популярностью в Коста-Рике. Главной филателистической организацией страны является Федерация филателистических объединений Коста-Рики ( — FENCORI), представляющая также интересы коста-риканских коллекционеров в Международной федерации филателии. Регулярно проводятся национальные филателистические выставки. Так, например, в 1975 году состоялась 6-я национальная филателистическая выставка «Коста-Рика-75». К этому событию были приурочены четыре марки номиналом по 2.20 колона. Они вышли в свет 14 августа 1975 года и в качестве рисунков имели  коста-риканских марок треугольной формы 1932 года.

В столице страны в старинном здании почтамта Сан-Хосе находится почтово-филателистический музей.

К столетию первого почтового выпуска Коста-Рики в 1962 году было подготовлено юбилейное книжное издание. Его автор — Фредерик Гомез О’Нил (Frederick Gomez O´Neill). В 2004 году книга была удостоена медали имени , которая является наградой  (ФИАП).

Любители филателистических материалов Коста-Рики из США и других стран объединяются в  (SOCORICO). Оно было основано в 1963 году.

Дополнительные факты 
В 1924 году Коста-Рика и Уругвай стали первыми странами, которые эмитировали марки в честь предстоящих Олимпийских Игр, помимо страны — непосредственного организатора Олимпиады.

См. также

Примечания

Ссылки